Подовалов — російське прізвище.
 Подовалов Олександр Олександрович — полковник Збройних сил України.
 Подовалова Ніна Іванівна ( 1923) — російська актриса радянських часів, заслужена артистка РРФСР, народна артистка УРСР.